TRXYE е третото EP на австралийския певец Трой Сиван, издаден на 15 август 2014 г. Мини-албумът е предшестван от излизането на синглите "Happy Little Pill  и "The Falut in Our Stars

Сингли

Източници 

Австралийска музика